Naselja u BiH
 Suha (Bratunac, BiH), naselje u općini Bratuncu
 Suha (Šuljci, Foča, BiH), naselje u općini Foči
 Suha (Tjentište, Foča, BiH), naselje u općini Foči
 Suha (Zavidovići, BiH), naselje u općini Zavidovićima
 Suha (Živinice, BiH), naselje u općini Živinicama

Naselja u Sloveniji:
 Suha (Kranj, Slovenija), nekad Suha pri Predosljah/Predosljeh
 Suha (Škofja Loka, Slovenija)

Naselja u Sloveniji:
 Suha (Völkermarkt, Austrija) (Zauchen)